Het Europees kampioenschap marathon van 1969 werd gehouden op 21 september 1969 in Athene. De wedstrijd begon om 16:00 uur.

Marathonwedstrijden voor vrouwen bestonden er in die tijd nog niet.

Uitslagen 

Europees kampioenschap marathon
Sportevenement in Athene
Atletiekwedstrijd in Griekenland
Marathon in 1969
Atletiek